Antônio Parreiras, Braziliaans kunstschilder en illustrator
Ignácio Parreiras Neves, Braziliaans componist, organist en zanger

Achternaam